NAO eller nao kan syfta på:

 NAO – ett klimatfenomen som förekommer i Nordatlanten, se Nordatlantiska oscillationen
 Nao (musiker) – en medlem i det japanska bandet Kagrra
 NAO (sångare) – en brittisk sångerska
 Nao (fartyg) – en spansk fartygstyp
 Desa Nao, administrativ by i Indonesien